Paintball steht für:
 eine Sportart, siehe Paintball
 einem spanischen Film aus dem Jahr 2009, siehe Paintball (Film)